Today (« aujourd'hui » en anglais) peut faire référence à :

Musique 
 Today, un album d'Art Pepper
 Today!, un album des Beach Boys
 Today, un album d'Elvis Presley
 Today, un album de Galaxie 500
 Today, un album de Maurice Chevalier.
 Today, un single des Smashing Pumpkins
 Today, un single de Talk Talk

Cinéma et télévision 
 Today, une émission télévisée américaine diffusée sur NBC depuis 1952
 Today (Emrouz), un film iranien réalisé par Reza Mirkarimi en 2014

Presse 
 Today, un journal britannique du  qui existait entre 1986 et 1995.
 , un journal en ligne italien créé en 2012.

Voir aussi